Stor-Oxögat kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Oxögat, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Oxögat, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,67 ha)

Se även
Oxögat

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn